Kuhn o Kühn hacer referencia a:
 Abraham Kuhn, fundador de Kuhn, Loeb & Co.
 Alvin Boyd Kuhn, lingüista.
 Anke Kühn, jugador de hockey.
 Bradley M. Kuhn, activista del software libre. 
 Bowie Kuhn, árbitro de béisbol.
  Clemens Kühn (1945—), compositor y notable musicólogo alemán.
  Dieter Kühn (1956—), exjugador de fútbol de República Democrática Alemana.
 Adalbert Kuhn, filólogo, folclórogo.
 Franz Kuhn, abogado, traductor del chino a alemán.
 Frédéric Kuhn, lanzador de martillo.
  Fritz Kuhn, político Partido Verde Alemán.
 Fritz Julius Kuhn, líder de German American Bund.
 Harold W. Kuhn, matemático, ganador del 1980 John von Neumann Theory Prize, desarrolló el Kuhn poker.
  Jakob "Köbi" Kuhn (1943—2019), entrenador de fútbol y exfutbolista suizo.
  Joachim Kühn (1944—), pianista alemán de jazz fusión.
 Judy Kuhn, cantante, actriz, ganadora de un Tony.
 Maggie Kuhn, fundadora del Panteras Grises.
  Michael Kuhn (1949—), productor y actor estadounidense.
 Oskar Kuhn, paleontólogo.
  Peter Kuhn, piloto de carreras estadounidense.
  Richard Kuhn (1900—1967), químico austríaco ganador del Premio Nobel de Química de 1938.
 Rick Kuhn, economista marxista. 
 Robert Anthony Kuhn, jugador del hockey Pro Ice.
 Robert Lawrence Kuhn, autor, banquero, especialista en China.
  Rodolfo Kuhn (1934—1987), director de cine argentino.
 Simone Kuhn, jugador de voleibol.
  Steve Kuhn (1938—), pianista de jazz estadounidense. 
  Thomas Samuel Kuhn (1922—1996), filósofo, epistemólogo e historiador estadounidense.
  Walt Kuhn (1877—1949), pintor estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
 J.G.Kühn o J.G.Kuhn - Julius Gotthelf Kühn (1825—1910), ficólogo y micólogo alemán.
 Kuhn - Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn (1842—1894), botánico, pteridólogo, micólogo alemán.

Otros 
 Isla Kuhn, isla de Groenlandia.
 Kuhn (.hack), personaje de ficción de la franquicia .hack.
 Kuhn (compañía), manufacturera de máquina agrícola.
 Kuhn, Loeb & Co., banca de inversión.